Die Nouméa International 2001 als offene internationale Meisterschaften von Neukaledonien im Badminton wurden Ende Juli 2001 in Nouméa ausgetragen.

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Mixed

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=2DDFB3CD-B2D4-4A0D-BFB5-C98B5A6E8BE0

2001
Badminton 2001